Рика́рду Албе́рту Силве́йра Карва́лью (; ) — португальский футболист, защитник. Входит в десятку лидеров по количеству матчей за сборную Португалии.

Биография 
Свою карьеру Рикарду начал в «Леке». Перед тем, как попасть в «Порту», он был отдан в аренду «Виторию Сетубал», а затем в «Алверку».

Однако, когда ветеран команды «Порту» центральный защитник Жорже Кошта был на полгода отдан в аренду «Чарльтону», Карвалью представился шанс доказать, что он прекрасный игрок, двери к успеху для Рикарду распахнулись, и к нему пришло по-настоящему международное признание. Он постоянно играл в Лиге чемпионов за «Порту», а в последний сезон занял место Фернандо Коуту в сборной Португалии на Евро-2004 после поражения в матче с Грецией.

Карвалью перешёл в «Челси» сразу после того, как клуб возглавил Жозе Моуринью. Центральный защитник был просто необходим, и новый тренер взял того защитника, которому доверял больше всего.

Рикарду, который играл ключевую роль в «Порту» в те два успешных года, когда команда завоевала множество наград и титулов, занял место Марселя Десайи. «Челси» был рад иметь в своих рядах такого защитника, за которым охотились многие ведущие футбольные клубы, включая «Реал Мадрид».

Этот центральный защитник выделяется не только активной работой ног, но и прекрасной игрой головой. Изумительная игра Рикарду явилась украшением Евро-2004, где он попал в состав символической сборной, составленной УЕФА.
10 августа 2010 года игрок подписал двухлетний контракт с «Реалом». Сумма трансфера — 9 млн евро.

31 августа 2011 года защитник заявил, что прекращает свои выступления за португальскую сборную. Заявление игрока последовало после самовольного оставления лагеря сборной, которое сам футболист позднее объяснил проявленным к нему неуважением.
Однако, Рикарду вернулся в сборную и в матче против сборной Сербии в рамках отборочного турнира к Евро-2016 забил первый гол головой с подачи Фабиу Коэнтрау (этот гол стал для Карвалью первым за сборную с 2007 года). В результате Рикарду был включен в состав сборной на Евро-2016 и выиграл его.

Достижения 
Командные

Порту
 Чемпион Лиги Сагриш (3): 1998/99, 2002/03, 2003/04
 Обладатель Кубка Португалии: 2003
 Обладатель Суперкубка Португалии (3): 1998, 2003, 2004
 Обладатель Кубка УЕФА: 2003
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2004
 Итого: 9 трофеев

Челси
 Чемпион Премьер-лиги (3): 2004/05, 2005/06, 2009/10
 Обладатель Кубка Англии (3): 2007, 2009, 2010
 Обладатель Кубка Футбольной лиги (2): 2005, 2007
 Обладатель Суперкубка Англии (2): 2005, 2009
 Итого: 10 трофеев

Реал Мадрид
 Чемпион Примеры: 2011/12
 Обладатель Кубка Испании: 2011
 Обладатель Суперкубка Испании: 2012
 Итого: 3 трофея

Сборная Португалии
 Чемпион Европы: 2016
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 2004
 Четвёртое место на чемпионате мира: 2006

Личные
 Футболист года в Португалии: 2002/03
 Лучший защитник года по версии УЕФА: 2003/04
 Команда года по версии УЕФА: 2003/04
 Символическая сборная чемпионата Европы: 2004
 Символическая сборная чемпионата мира: 2006
 Игрок года по версии футболистов «Челси» (1): 2008

Статистика выступлений

Клубная

Сборная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Реал Мадрид»

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Леса»
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Алверка»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Шанхай СИПГ»